«Богаты́рь» — крейсер 1 ранга Российского императорского флота.

Головной корабль типа «Богатырь». Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войне. Построен по заказу российского правительства в Германии, в городе Штеттин.

Строительство 
Контракт на постройку крейсера заводом «Вулкан» был подписан 5 августа 1898 года. Заложен 21 декабря 1899 года, спущен на воду 17 января 1901 года, введён в состав флота в августе 1902 года. По тому же проекту в России построены крейсера «Олег», «Кагул» (бывш. «Очаков») и «Память Меркурия» (бывш. «Кагул»); ещё один однотипный корабль («Витязь») сгорел недостроенным на стапеле в Санкт-Петербурге.

Служба 
После постройки «Богатырь» переведён на Дальний Восток России в состав Тихоокеанской эскадры российского Императорского флота и был включён в состав Владивостокского отряда крейсеров.

15 мая 1904 года напоролся на камни мыса Брюса в Амурском заливе, получил серьёзные повреждения, с большим трудом корабль удалось спасти и привести во Владивосток на ремонт. Всю Русско-японскую войну «Богатырь» простоял в ремонте.

После войны переведён на Балтийский флот, где осуществлял учебные походы в Балтийском море. Ходил в Средиземное и Чёрное моря.

Когда отряд под флагом контр-адмирала В. И. Литвинова («Богатырь», «Адмирал Макаров», «Цесаревич» и «Слава») находился в Средиземном море, стало известно о землетрясении на Сицилии 28 декабря 1908 года. Литвинов сразу же направил корабли на помощь. Моряки с «Богатыря» в числе первых пришли на помощь погребённым под завалами жителям Мессины, всего русскими моряками было спасено из-под руин около 1000 человек. Все команды русских моряков действовали самоотверженно и в высокой степени умело, успев спасти множество жизней.

Перед Первой мировой войной в 1912 году прошёл на Кронштадтском пароходном заводе ремонт машин и частичную модернизацию.

В Первую мировую войну вступил в составе 2-й эскадры крейсеров.

26 августа 1914 года крейсера «Паллада» и «Богатырь» захватили кодовую книгу с германского лёгкого крейсера «Магдебург», севшего на мель вблизи острова Оденсхольм в Финском заливе. Российские власти передали книгу британскому Адмиралтейству. Это сыграло решающую роль в раскрытии военно-морского кода Германии и оказало впоследствии значительное влияние как на боевые действия на море, так и на ход войны в целом.

Во время войны прошёл модернизационный ремонт в 1915 году на Франко-русском заводе с заменой артиллерии со 152-мм орудий в 45 калибров длиной системы Канэ на шестнадцать 130-мм орудий Обуховского завода в 55 калибров длиной.

Всю войну успешно действовал в Балтийском море, выставлял минные заграждения, участвовал во многих боевых операциях. Как и весь остальной флот, вынужден был отступить после перемены на фронтах, последовавшей после революции 1917 года.

Участвовал в знаменитом Ледовом походе Балтийского флота.

В 1922 году был разобран на металл.

Командиры крейсера 
 15.02.1899—??.08.1905 капитан 1-го ранга Стемман, Александр Фёдорович
 ??.??.1905—??.??.1906 капитан 1-го ранга Бострем, Иван Фёдорович
 13.03.1906—31.08.1906 капитан 2-го ранга Васильковский, Станислав Францевич
 ??.??.1906—??.??.1908 Гирс, Владимир Константинович
 1908—1911 контр-адмирал Литвинов, Владимир Иванович
 1911—1912 капитан 1-го ранга Ворожейкин, Сергей Николаевич
 1912—1915 Криницкий, Евгений Иванович
 1915—1916 Вердеревский, Дмитрий Николаевич
 29.10.1916—1917 Коптев, Сергей Дмитриевич 
 ??.02.1918—??.11.1918 фон Гебгард Б. Э.
 1919—1921 Кукель, Владимир Андреевич

Известные военнослужащие 
 Александр Кондратьевич Гурло (матрос)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бронепалубный крейсер 1 ранга «Богатырь» — фотографии 

Бронепалубные крейсера типа «Богатырь»
Военные корабли Балтийского флота
Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Суда по алфавиту
Участники спасения жертв Мессинского землетрясения